Томислав — південнослов'янське чоловіче ім'я, що зустрічається переважно у південних слов'ян — у хорватів, сербів, чорногорців та деяких інших слов'янських народів.

Правителі 

 Томислав I — король Хорватії.
 Томислав II — формальний король Незалежної Хорватської Держави періоду Другої світової війни.

Див. також 
 Tomislav — хорватське пиво, назване на честь Томіслава I